Příjmení Tietz nosí více významných osobností:

 Friedrich Tietz (1822–1904) – rakouský politik německé národnosti
 Phillip Tietz (* 1997) – německý fotbalový útočník
 Viktor Tietz (1859–1937) – německý šachista, úředník a komunální politik

Externí odkazy